Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Woodville – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Woodville – miejscowość w regionie Manawatu-Wanganui
Miejscowości w USA:
 Woodville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jackson
 Woodville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Woodville – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Leon
 Woodville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Greene
 Woodville – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Woodville – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Wilkinson
 Woodville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
 Woodville – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Marshall
 Woodville – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Tyler
 Woodville – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
 Woodville – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Gminy w USA:
 Woodville (ang. Woodville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Woodville (ang. Woodville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Woodville (ang. Woodville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
 Woodville (ang. Woodville Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Woodville (ang. Woodville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bertie
 Woodville (ang. Woodville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
 Woodville (ang. Woodville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet